Il singolare del torneo di tennis Tashkent Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Lu Yen-Hsun che ha battuto in finale Mathieu Montcourt 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Lu Yen-Hsun (Campione)
 Dudi Sela (quarti di finale)
 Denis Gremelmayr (quarti di finale)
 Michael Berrer (semifinali)

 Björn Phau (quarti di finale)
 Denis Istomin (semifinali)
 Flavio Cipolla (secondo turno)
 Gō Soeda (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tashkent Challenger 2008